CRC:
 CRC — циклічний надлишковий код у програмуванні
 CRC картка в об'єктно-орієнтованому проектуванні
 CRC Press видавництво наукової, технологічної та медичної літератури